Симонов () — село, входит в Гощанскую поселковую общину Ровненского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1776 человек. Почтовый индекс — 35408. Телефонный код — 3650. Код КОАТУУ — 5621287501.

Ссылки 
 Симонов на сайте Верховной рады Украины